Cokes ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis Cokes (1937–2020), US-amerikanischer Boxer
 Ray Cokes (* 1958), britischer Radio- und Fernsehmoderator